hrabstwo Pawnee (ang. Pawnee County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Pawnee (ang. Pawnee County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Pawnee (ang. Pawnee County) w USA, w stanie Oklahoma